Macrocyclops tenuicornis – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tych skorupiaków została opublikowana w 1857 roku przez niemieckiego zoologa Carla Clausa.

Przypisy 

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1857 roku